2 miejscowości w Polsce: 
 Gnatowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo 
 Gnatowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Gnatowo – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn